Fabien Bacquet, coureur cycliste français, né le  à Soissons (Aisne).
 Jean-Paul Bacquet, homme politique français, né le  à Saint-Mandé (Val-de-Marne).
 Sylvie Andrieux-Bacquet, femme politique française, née le  à Marseille (Bouches-du-Rhône).